

Geografia 
Austria
 Falkenstein – comune nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Falkenstein – frazione di Fischbach, comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania
Comuni
 Falkenstein – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Falkenstein – comune nel circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)
 Falkenstein, ufficialmente Falkenstein/Harz – città nel circondario dello Harz (Sassonia-Anhalt)
 Falkenstein, ufficialmente Falkenstein/Vogtland – città nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Waldhof-Falkenstein – comune nel circondario dell'Eifel-Bitburg-Prüm (Renania-Palatinato)

Ex comuni e frazioni
 Falkenstein – frazione di Blankenese, quartiere nel distretto di Altona (Amburgo)
 Falkenstein – ex comune ora frazione di Königstein im Taunus, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Falkenstein – frazione di Ludwigsstadt, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Falkenstein – frazione di Oedheim, comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)

Persone 
 Adam Falkenstein (1906-1966) – assiriologo tedesco
 Gertrude Falkenstein (1803-1882) – nobildonna tedesca
 Julius Falkenstein (1879-1933) – attore tedesco
 Patricia von Falkenstein (1961) – politica svizzera